Billabong steht für:

 Billabong, australische Wasserkörper
 Billabong (Spiel), ein Brettspiel
 Billabong (Unternehmen), eine australische Modefirma